Михаил Бабуевич Дзилихов (2 июня 1916 года, Алагир — 4 декабря 1984 года, Владикавказ, Северная Осетия) — советский военачальник, генерал-майор, военный комендант Хайльбад-Хайлигенштадта (июль 1945 — конец 1946). Почётный гражданин Волгограда и Хайлегинштадта (ГДР).

Биография 
Родился в 1916 году в многодетной крестьянской семье в селе Алагир. В 1933 году окончил семилетнюю школу в Алагире, потом обучался на рабфаке Северо-Осетинского педагогического института. С 1938 года — курсант 2-го Орджоникидзевского пехотного училища. После получения военного образования в 1940 году служил в этом же училище командиром взвода, позднее — командиром роты.

С июля 1942 года воевал при обороне Сталинграда командиром курсантской роты 1-го Орджоникидзевского училища в составе 64-ой армии. В 1942 году вступил в ВКП(б). В сентябре 1942 года получил ранение. С октября 1943 года по май 1943 года воевал командиром миномётной роты, командиром стрелкового полка при освобождении Сталинградской, Воронежской и Курской областей. В мае 1943 года получил второе ранение. Находился на излечении в госпитале в Саратове. После госпиталя был отправлен в Куйбышевское пехотное училище, где служил командиром курсантской роты, помощником начальника учебного отдела.

С ноября 1944 года — начальник штаба 218-го гвардейского стрелкового полка, заместитель командира 221-го гвардейского стрелкового полка 69-ой армии, с января 1945 года участвовал в освобождении городов Радом и Лодзь. В апреле 1945 года форсировал реку Одер южнее Берлина. Под его руководством был обезврежен штурмбанфюрер СС А. Фогель, который по команде Эрнста Кальтенбруннера открыл шлюзы Одера и затопил Берлинский метрополитен.

С июля 1945 до конца 1946 года — военный комендант города Хайльбад-Хайлигенштадт в земле Тюрингия. За большую помощь при налаживании мирной жизни в Хайлигенштадте был удостоен звания «Почётный гражданин Хайлигенштадта».

С 1947 года — на различных военных должностях. В 1959 году окончил Военную академию имени Фрунзе. Командовал стрелковой дивизией в Закавказском военном округе. В 1965 году присвоено звание «генерал-майор».

С 1965 по 1975 года — военный комиссар Дагестанского, Ставропольского военных комиссариатов.

В 1975 году вышел в запас. Скончался в декабре 1984 года.

Похоронен в Пантеоне Осетинской церкви.

 Награды
 Орден Отечественной войны 1 степени (30.07.1944)
 Орден Красного Знамени (13.05.1945)
 Орден Красной Звезды (26.10.1955)
 Почётный гражданин Волгограда (1970) — за активное участие в обороне Сталинграда.

 Сочинения
 К рубежу мира : Докум. повесть / М. Дзилихов. — Орджоникидзе : Ир, 1986. — 125,[1] с. : портр.; 17 см.
 Пусть будет мир, Мах дуг, 1985, № 4, стр. 48 — 62
 Навстречу мечте, Заря, 1974, 18 июля

Примечания

Литература 
 Дзагурова Г. Т., Сыны Отечества, Проект-Пресс, Владикавказ, 2003
 Муриев Д. З., Осетии отважные сыны, Орджоникидзе, 1967, стр. 539—543
 Муриев Д. З., Осетии отважные сыны, Орджоникидзе, 1974, стр. 421—423
 Некролог, Социалистическая Осетия, 1984, 15 декабря
 Борзов М., Военный комендант, Социалистическая Осетия, 1986, 19 сентября
 Савченко Д., Награды советскому генералу, Ставропольская правда, 1978, 26 октября
 Свет родного очага, Советский Иристон, 1978, 12 августа

Ссылки 
 Дзилихов Михаил Бабуевич
 Паспорт объекта Памятника культурного наследия

Похороненные в ограде Осетинской церкви